Elkington ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Elkington († 2014), britischer Mediziner
 George Richards Elkington (1801–1865), britischer Unternehmer, Gründer der Galvanotechnik in England
 Jodi Elkington-Jones (* 1993), australische Leichtathletin
 Lilian Elkington (1900–1969), englische Komponistin, Pianistin und Organistin
 Steve Elkington (* 1962), australischer Golfer

Elkington steht für:
 Elkington & Co.
 Elkington (Lincolnshire)